Вольфенбю́ттельские анна́лы (Гвельферби́танские анна́лы; ) — анонимные раннесредневековые латиноязычные анналы, описывающие историю Франкского государства в период с 741 по 805 годы с незначительными дополнениями. Получили своё название по городу Вольфенбюттелю, где они были обнаружены в библиотеке герцога Брауншвейг-Вольфенбюттельского Августа.

«Вольфенбюттельские анналы» сохранились в единственной рукописи — Вольфенбюттельском кодексе (cod. Guelferbytanus August. 67.5), созданном в начале IX века в Регенсбурге или Аугсбурге. Текст анналов написан тремя писцами: первый записал события с 741 по 813 годы, второй сделал записи за 814 и 817 годы, третий оставил запись о событиях 823 года.

«Вольфенбюттельские анналы», вместе с «Лоршскими», «Мозельскими» и «Аламаннскими анналами», «Анналами святого Назария», а также «Фрагментом анналов Чеснии», входят в так называемую «Мурбахскую группу франских анналов». Все эти анналы в своей ранней части восходят к одному протографу, которыми являются, вероятно, не сохранившиеся до наших дней «Мурбахские анналы». «Вольфенбюттельские анналы» следуют реконструируемому общему источнику до 791 года (за период 741—785 года они особо близки к «Анналам святого Назария»). Записи за более позднее время являются самостоятельным трудом анонимного хрониста, однако и здесь историки обнаруживают следы влияния некоторых, в том числе, не дошедших до нас франкских хроник.

Записи «Вольфенбюттельских анналов» в их самостоятельной части являются важным историческим источником по истории Франкского государства конца VIII — начала IX веков. Ряд сообщений, содержащихся в них, является уникальным. Среди таких сведений — дополнительные данные о взаимоотношениях франков со славянами и сообщение о походе короля Пипина Итальянского на герцогство Беневенто в 791 году.

Издания 
На латинском языке.
 

На русском языке.
 полный перевод: 
 фрагменты:

Примечания 

Хроники Франкского государства
Средневековая литература во Франции
Исторические сочинения IX века
Книги в библиотеке герцога Августа